

Geografia

Francia 
 Marnand – ex comune ora frazione di Thizy-les-Bourgs, comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Marnand – ex comune ora frazione di Valbroye, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)